Il piacere e l'amore (La ronde), film diretto da Max Ophüls (1950)
Il piacere e l'amore (La ronde), film diretto da Roger Vadim (1964)
Il piacere e l'amore (Iklimler), film diretto da Nuri Bilge Ceylan (2006)